Колаку има више значења:

 Колаку (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Колаку (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Колаку (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији